Мошин — русская фамилия. Известные носители:
 Мошин, Александр Фёдорович (1917—1943) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Мошин, Алексей Николаевич (1870—1929) — прозаик, драматург, фольклорист, краевед.
 Мошин, Владимир Алексеевич (1894—1987) — русский историк и филолог, протоиерей.

Мошина 
 Мошина, Наталия Александровна (род.1975) — российский драматург, сценарист.